Langenhagen kan syfta på:

Orter
 Langenhagen – tysk stad i Niedersachsen.
 Langenhagen, Duderstadt – en stadsdel i Duderstadt i Niedersachsen.
 Langenhagen, Schönwalde am Bungsberg – en kommundel av Schönwalde am Bungsberg i Schleswig-Holstein.
 Langenhagen, Techentin – en kommundel av Techentin i Mecklenburg-Vorpommern.
 Langenhagen – det tyska namnet för en stad i Västpommerns vojvodskap, Polen, se Karcino

Personer
 Brigitte Langenhagen (1939–), tysk politiker (CDU), fram till 2004 ledamot i Europaparlamentet